

Ліпя-Ґура — село в гміні Можещин Тчевського повіту Поморського воєводства
 Ліпя-Ґура — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпя-Ґура — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства